Чемпіонат Шотландії з футболу 2018-19 у Прем'єршип — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 4 серпня 2018 року та фінішував 19 травня 2019 року. Це 122-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул за два тури до закінчення чемпіонату здобув «Селтік».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби та стадіони

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітки

4  Гравець забив чотири голи; (В) = Вдома, (Г) = Гостях

Плей-оф 

|}

Див. також 
 Олд Фірм

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2019
Шотландія
Шотландія
2018 у британському спорті
2019 у британському спорті